Bungin steht für:

 Bungin (Tana Toraja), indonesische Stadt im Regierungsbezirk Tana Toraja, Sulawesi
 Bungin (Enrekang), indonesischer Distrikt im Regierungsbezirk Enrekang, Sulawesi
 Bungin (Luwuk), ein indonesisches Dorf (Keluraha) der administrativen Stadt Luwak (Sulawesi)